Indianapolis 500 1934 je bila dvaindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1934.

Rezultati

1934 v športu
1934